Staines est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1993), athlète paralympique australien
 (1838-1910), joueur de cricket anglais
 (né en 1947), chanteur folk américain
, joueur de rugby gallois
 (né en 1946), critique littéraire canadien
 (1874-1959), joueur australien de football australien
 (1876-1937), joueur australien de football australien
 (né vers 1951), missionnaire chrétienne australienne
Gary Staines (né en 1963), coureur britannique
 (1942-1999), missionnaire chrétien australien
Hubert Staines (1893-1970), homme politique provincial canadien
, joueur australien de football australien
 (née en 1953), rameuse olympienne américaine
 (né en 1941), homme politique mexicain
 (né en 1954), danseur de ballet canadien
 (1885-1955), homme politique irlandais
Michael Staines (né en 1949), rameur d'aviron américain
 (né en 1967), blogger politique britannique
 (1776-1830), officier de l'armée britannique
 (1731-1807), lord-maire de Londres

Toponyme

Staines-upon-Thames, ville du Surrey en Angleterre
, site biologique d'intérêt

Autres
, journal hebdomadaire anglais
, réservoir d'eau potable près d'Heathrow
, pont de la Tamise

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme